

Persone 
Ed Wood – regista statunitense
Ed Wood – ingegnere britannico

Altro 
Ed Wood – film del 1994 diretto da Tim Burton
Ed Wood – cultivar di olmo

Pagine correlate 
Edward Wood